Fava (Vicia faba) – pianta della famiglia delle leguminose; il termine si riferisce in particolare ai frutti di tale pianta, i cui semi sono edibili
 Fava o Favetta – dolcetto a base di mandorle tipico di Trieste

Persone 
Agide Fava – sportivo italiano
Alberto Fava – ingegnere italiano
Antonino Fava – carabiniere italiano
Antonio Fava – attore teatrale, scrittore e drammaturgo italiano
Armando Fava – calciatore italiano
Carlo Fava – cantautore e attore italiano
Claudio Fava –  politico, giornalista, sceneggiatore e scrittore italiano, figlio di Giuseppe
Claudio Giorgio Fava – critico cinematografico, giornalista e scrittore italiano
Costantino Fava – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Daniela Fava – doppiatrice italiana
Elena Fava – ematologa e educatrice italiana, figlia di Giuseppe e sorella di Claudio
Francesca Fava – docente e attrice italiana
Franco Fava – ex atleta e giornalista italiano
Giovanni Fava – politico italiano
Giovanni Claudio Fava – politico e giornalista italiano, figlio di Giuseppe
Giuseppe Fava – scrittore, giornalista, drammaturgo, saggista e sceneggiatore italiano
Guido Fava – scrittore italiano
Lorenzo Fava – ufficiale e partigiano italiano
Nuccio Fava – giornalista e politico italiano
Otello Fava – truccatore italiano
Pietro Ercole Fava – pittore italiano
Paolo Patrizio Fava Ghisilieri – politico italiano
Brigida Fava Ghisilieri – politico italiano
Fava (famiglia) – antica famiglia bolognese

Altro 
Chiesa di santa Maria della Fava – edificio religioso di Venezia
Cratere Fava – cratere sulla superficie di Venere
 Palazzo Fava – palazzo medievale di Bologna